Kupferblüte steht für:

 Kupferblüte, Formvariante von Cuprit, Mineral aus der Mineralklasse der „Oxide und Hydroxide“
 Kupferblüte, wörtliche Übersetzung von chalcanthum als frühere Bezeichnung für Vitriole, kristallwasserhaltige Sulfate von zweiwertigen Metallen